Piet de Jong kan verwijzen naar
 Piet de Jong (dendroloog) (1938), Nederlands dendroloog
 Piet de Jong (politicus) (1915-2016), Nederlands voormalig minister-president
 Piet de Jong (voetballer) (1930-2014), Nederlands profvoetballer

Zie ook
 Piet de Jongh (1934), Nederlands wielrenner